Die Scottish Football League Division Two wurde 1946/47 zum 41. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 41. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1946/47 traten 14 Vereine in insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Dundee, der zusammen mit dem Zweitplatzierten Airdrieonians FC in die Division One aufstieg. Torschützenkönig mit 38 Treffern wurde Bobby Flavell vom Airdrieonians FC.

Die Saison war die erste nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1946/47 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1946/47
1946 47